Stasera... che sera! – brano musicale dei Matia Bazar del 1975
 Stasera... che sera!/Io, Matia – singolo dei Matia Bazar del 1975
 Stasera che sera – album raccolta dei Matia Bazar del 1987
 Stasera che sera – singolo dei Ridillo del 2019
 Stasera che sera! – programma televisivo del 2011